Jacob Pleydell-Bouverie, II conte di Radnor – nobile e ufficiale inglese
 Jacob Pleydell-Bouverie, IV conte di Radnor – nobile inglese
 Jacob Pleydell-Bouverie, VI conte di Radnor – politico inglese